Denmark es el nombre de Dinamarca en idioma inglés, y puede referirse a:

 Denmark, pueblo ubicado en la región de Great Southern, el estado australiano de Australia Occidental.

 Denmark, una ciudad ubicada en el condado de Bamberg en el estado estadounidense de Carolina del Sur.

 Denmark, un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Lee en el estado estadounidense de Iowa.

 Denmark, un pueblo ubicado en el condado de Oxford en el estado estadounidense de Maine.

 Denmark, un pueblo ubicado en el condado de Lewis en el estado estadounidense de Nueva York.

 Denmark, una villa ubicada en el condado de Brown en el estado estadounidense de Wisconsin.

 New Denmark, un pueblo ubicado en el condado de Brown en el estado estadounidense de Wisconsin. 

 Municipio de Denmark, ubicado en el condado de Ward en el estado estadounidense de Dakota del Norte.

 Municipio de Denmark, ubicado en el condado de Tuscola en el estado estadounidense de Míchigan.

 Denmark Street, una corta y estrecha calle del centro de Londres, que destaca por su relación con la música británica.

 Leila Denmark (nacida Daughtry, Georgia, Estados Unidos, 1 de febrero de 1898 – Athens, Georgia, Estados Unidos, 1 de abril de 2012 ), una supercentenaria y pediatra.